Brand van Moskou (1547)
 Brand van Moskou (1571)
 Brand van Moskou (1752)
 Brand van Moskou (1812)